Барбара «Бебе» Стівенс () — персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний Парк», учениця четвертого класу, однокласниця головних героїв. Можливо, її ім'я утворено від слова «Baby» (дитина), або від його французького еквіваленту «Bébé».

Сім'я 
Мати Бебе — стереотипна блондинка з великими грудьми, яка в молодості домагалася всього за допомогою своєї зовнішності. Бебе не хоче йти по її шляху і збирається стати адвокатом або морським біологом, проте вона цікавиться косметикою і вечірками більше, ніж її подруга Венді.
Батько Бебе з'являється лише в фіналі епізоду «Відеонабір тупої зіпсованої повії», коли він говорить, що Бебе повинна перестати наслідувати Періс Хілтон, і вести себе більш належним чином.

Роль у Південному парку 
Бебе була першою дівчинкою в класі, у якій виросли груди, що викликало ажіотаж серед чоловічої половини учнів, і спонукало Венді вставити грудні імплантати. В епізоді «Будиночки для ігор» Бебе закохується в Кайла, проте вирішує, що не може впоратися з «взаємозалежністю» і починає зустрічатися з Клайдом. Хоча в деяких епізодах видно, що вона все ще відчуває почуття до Кайла, в епізоді «Список» вона фальсифікує результати виборів найкрасивішого хлопчика в класі, щоб Клайд, чий батько володіє взуттєвим магазином, виявлявився на першому місці, а Кайл — на останньому. Вона вважає себе найкрасивішою і найпопулярнішою дівчиною в Південному Парку.

Бебе — найкраща подруга Венді Тестабургер. Вона допомагає Венді в складних ситуаціях, як наприклад спроба привернути увагу Стена, коли він, як і інші хлопчики в класі, закохався в міс Елен, тимчасову заміну містера Гаррісона в епізоді «ринопластична клініка Тома». Однак, коли їй вигідно, Бебе перестає спілкуватися з Венді — як, наприклад, в епізоді «Відеонабір тупої зіпсованої повії», коли Венді втрачає популярність, не розділяючи загальну моду на Періс Хілтон. В епізоді «Циці Бебе руйнують суспільство», Венді ображається на Бебе, заздрячи що їй приділяють більше уваги; В епізоді «Список» Бебе вступає за спиною Венді в таємну змову з метою покупки найкращою взуття в місті і, коли Венді намагається з нею змагатися, мало не вбиває її.

Зовнішній вигляд 
Бебе носить червоний піджак з сірою обробкою, сірі рукавички та зелені штани. Вона має довге кучеряве золотисто-світле волосся з проділом зліва.

Посилання 
 http://southpark.wikia.com/wiki/Bebe_Stevens 
 Бебе на офіційній сторінці мультсеріалу